Carlo Ponti – produttore cinematografico italiano
 Carlo Ponti – fotografo svizzero
 Carlo Ponti – direttore d'orchestra italiano